Newborn, budapesti hardcore/metal együttes
Newborn, település Georgia államban (USA)